Afonso Augusto da Costa – avvocato e politico portoghese
 Alamanno da Costa – ammiraglio e pirata italiano
 Alan Carlos Gomes da Costa, detto Alanzinho – ex calciatore brasiliano
 Alex Rodrigo Dias da Costa, meglio noto come Alex – calciatore brasiliano
 Alfredo Brilhante da Costa, conosciuto anche come Brilhante – calciatore brasiliano
 Alfredo Nobre da Costa – politico portoghese
 Amândio Felipe da Costa, noto come Amaro – calciatore angolano
 André Luis da Costa Alfredo, noto semplicemente come André Luis – calciatore brasiliano
 Angelo da Costa, propr. Angelo Esmael da Costa Júnior – calciatore brasiliano
 Antonio Da Costa – cantante, arrangiatore, compositore italiano
 António Félix da Costa – pilota automobilistico portoghese
 Arílson Gilberto da Costa, detto Arílson (1973) – ex calciatore brasiliano
 Augusto da Costa, detto Augusto – calciatore brasiliano
 Cândido Alves Moreira da Costa, meglio conosciuto come Cândido Costa – calciatore portoghese
 Carlos Augusto Soares da Costa Faria Carvalhal – allenatore di calcio ed ex calciatore portoghese
 Cleilton Monteiro da Costa, meglio noto come Itaitinga – calciatore brasiliano
 Danny da Costa – calciatore tedesco di origine angolana
 David Da Costa – calciatore svizzero di origine portoghese
 Dino da Costa – calciatore brasiliano naturalizzato italiano
 Domingos da Costa e Oliveira – generale e politico portoghese
 Fabiano Pereira da Costa, detto Fabiano – calciatore brasiliano
 Fernando Agostinho da Costa, noto anche con lo pseudonimo di Xara o Chara – calciatore angolano
 Fernando Manuel Fernandes da Costa Santos, meglio noto come Fernando Santos – allenatore di calcio ed ex calciatore portoghese
 Filipe da Costa – calciatore portoghese
 Flávio Rodrigues da Costa, detto Flávio Costa – calciatore e allenatore di calcio brasiliano
 Francisco da Costa Gomes — generale e politico portoghese
 Francisco José da Costa detto Costinha – allenatore di calcio, dirigente sportivo ed ex calciatore portoghese
 Gaston Da Costa – politico francese
 Giorgio Da Costa – calciatore italiano
 Henrique Soares da Costa – vescovo cattolico brasiliano
 Hermenegildo da Costa Paulo Bartolomeu, noto come Geraldo – calciatore angolano
 Hugo Filipe da Costa Oliveira – calciatore portoghese
 Igor Rabello da Costa, meglio noto come Igor Rabello – calciatore brasiliano
 Ivo Fílipe da Costa Oliveira — calciatore portoghese
 Jair da Costa – calciatore brasiliano
 João Mário Naval da Costa Eduardo, meglio noto come João Mário – calciatore portoghese
 Jorge da Costa – cardinale e arcivescovo cattolico portoghese
 José Carlos da Costa Araújo, conosciuto come Zé Carlos – calciatore brasiliano
 Karla Cristina Martins da Costa – cestista brasiliana
 Luiz Antônio da Costa, noto come Müller – calciatore brasiliano
 Luiz Fernando Gomes da Costa, detto Luiz Fernando – ex calciatore brasiliano
 Manuel da Costa – calciatore portoghese naturalizzato marocchino
 Manuel Gomes da Costa – generale e politico portoghese
 Marcelo Nascimento da Costa, meglio noto come Marcelinho – calciatore brasiliano naturalizzato bulgaro
 Marcelo Pereira da Costa – ex calciatore brasiliano
 Mário Teixeira da Costa, meglio noto come Marinho – ex calciatore portoghese
 Mateus Galiano da Costa – calciatore angolano
 Norberto Mulenessa da Costa Maurito, noto semplicemente come Maurito – ex calciatore angolano
 Nuno da Costa – calciatore capoverdiano
 Paulinho Da Costa, propr. Paulo Roberto da Costa – percussionista brasiliano
 Paulo Sérgio da Costa – ex calciatore portoghese
 Pedro Augusto Borges da Costa, noto semplicemente come Pedro Augusto – calciatore brasiliano
 Pinto da Costa – imprenditore e dirigente sportivo portoghese
 Ricardo Miguel Moreira da Costa, noto semplicemente come Ricardo Costa – calciatore portoghese
 Ronaldo da Costa – atleta brasiliano
 Rubens Josué da Costa, detto Rubens – calciatore brasiliano
 Rui Alberto Faria da Costa, meglio conosciuto come Rui Costa – ciclista su strada portoghese
 Sílvio César Ferreira da Costa, detto Silvio – ex calciatore brasiliano
 Túlio Humberto Pereira da Costa, detto Túlio Maravilha o solo Túlio – ex calciatore e politico brasiliano
 Uriel da Costa – filosofo portoghese
 Vítor Epanor da Costa Filho – ex calciatore brasiliano
 Vítor Manuel da Costa Araújo, conosciuto come Paneira – allenatore di calcio ed ex calciatore portoghese
 Yago Felipe da Costa Rocha – calciatore brasiliano
 Wilson Bruno Naval da Costa Eduardo, meglio noto come Wilson Eduardo – calciatore portoghese naturalizzato angolano

Pagine correlate 
Costa (disambigua)
DaCosta